Село
 Шегині
Контрольно-пропускний пункт
 Шегині (пункт контролю)